Era la prima edizione del torneo.

In finale Daniil Medvedev ha sconfitto Sam Querrey con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (campione)
  Dominic Thiem (secondo turno, ritirato)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (semifinale)

  Casper Ruud (quarti di finale)
  Karen Chačanov (secondo turno)
  Ugo Humbert (secondo turno, ritirato)
  Dušan Lajović (primo turno)

Wildcard 

  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Daniil Medvedev (campione)

  Dominic Thiem (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Lukáš Klein (secondo turno)
  Nicola Kuhn (primo turno)

  Lucas Pouille (primo turno) 
  Roberto Carballés Baena (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mallorca Championships 2021